Борзово — название населённых пунктов в России:

 Борзово — посёлок в Абанском районе Красноярского края.
 Борзово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Борзово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.